

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2

 Izabelów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Izabelów – wieś  w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie